Бойм — фамилия:
 Бойм, Александр Соломонович (1938—2015) — советский, затем российский художник театра и кино, живописец, педагог.
 Бойм, Ежи (1537—1617) — львовский польский купец.
 Бойм, Зеэв (1943—2011) — министр репатриации и абсорбции Израиля.
 Бойм, Михал (1614—1659) — польский путешественник, ботаник, миссионер-иезуит.

См. также 
 Боим
 Часовня Боимов